Custine je priimek več oseb:
 Adam Philippe, Comte de Custine, francoski general
 Astolphe-Louis-Léonor, Marquis de Custine, francoski pisatelj